Улица Карбышева — название улиц в населённых пунктах бывшего СССР в честь Д. М. Карбышева:

Беларусь 
 Улица Карбышева — улица в Бобруйске.
 Улица Карбышева — улица в Бресте.
 Улица Карбышева — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Карбышева — улица в Алма-Ате.
 Улица Карбышева — улица в Астане.
Улица Карбышева — улица в Караганде.
 Улица Карбышева — улица в Усть-Каменогорске.

Приднестровье 
 Улица Карбышева — улица в Бендерах.

Россия 
 Улица Карбышева — улица в Балашихе.
 Улица Карбышева — улица в Волжском.
 Улица Карбышева — улица в Воронеже (Масловка).
 Улица Карбышева — улица в Ишимбае.
 Улица Карбышева — улица в Казани.
 Улица Карбышева — улица в Красногорске.
 Улица Карбышева — улица в Красноярске.
 Улица Карбышева — улица в Липецке.
 Улица Карбышева — улица в Можге.
 Улица Карбышева — улица в Мытищах.
 Улица Карбышева — улица в Омске.
 Улица Карбышева — улица в Перми.
 Улица Карбышева — улица во Пскове.
 Улица Карбышева — улица в Самаре.
 Улица Карбышева — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Карбышева — улица в Тольятти.
 Улица Карбышева — улица в Нижнем Новгороде
Улица Карбышева — улица в Иркутске
Улица Карбышева — улица во Владивостоке

Украина 
 Улица Карбышева — улица в Виннице. (Также есть 4 переулка, 3 проезда и тупик)
 Улица Карбышева — улица в Днепропетровске.
 Улица Карбышева — улица в Донецке.
 Улица Генерала Карбышева — улица в Киеве.
 Улица Карбышева — улица в Сумах.
 Улица Карбышева — улица в Херсоне.
 Улица Карбышева — улица в городе Березовка
 Улица Карбышева — улица в пгт. Берегомет.
 Улица Карбышева — улица в Белая Церковь.
 Улица Карбышева — улица в Брацлав
 Улица Карбышева — улица в селе Варовцы.
 Улица Карбышева — улица в пгт. Великая Михайловка
 Улица Карбышева — улица в с. Великие Копани
 Улица Карбышева — улица в Вознесенск.
 Улица Карбышева — улица в городе Владимир.
 Улица Карбышева — улица в селе Горышковка.
 Улица Карбышева — улица в Городище.
 Улица Карбышева — улица в Дружковка.
 Улица Карбышева — улица в пгт.Зайцево
 Улица Карбышева — улица в Золотоноша.
 Улица Карбышева — улица в Изяслав.
 Улица Карбышева — улица в Ильинцы.
 Улица Карбышева — улица в селе Кинашевка.
 Улица Карбышева — улица в Коростень.
 Улица Карбышева — улица в Костополь.
 Улица Карбышева — улица в Краматорск.
 Улица Карбышева — улица в селе Красковское.
 Улица Карбышева — улица в пгт. Красноторка.
 Улица Генерала Карбышева-улица в Кременчуг
 Улица Карбышева — улица в селе Кременное Винницкой области.
 Улица Карбышева — улица в селе Криничное.
 Улица Карбышева — улица в Кривой Рог.
 Улица Карбышева — улица в Кропивницкий
 Улица Карбышева — улица в селе Купчинцы.
 Улица Карбышева — улица в пгт. Летичев.
 Улица Карбышева — улица в Лисичанск.
 Улица Карбышева — улица в Луцк.
 Улица Карбышева — улица в пгт. Мирное.
 Улица Карбышева — улица в Нежин.
 Улица Карбышева — улица в Новый Буг.
 Улица Карбышева — улица в Новогродовка.
 Улица Карбышева — улица в Новоселица.
 Улица Карбышева — улица в Александрия.
 Улица Карбышева — улица в Павлоград.
 Улица Карбышева — улица в Переяслав.
 Улица Карбышева — улица в Покров.
 Улица Карбышева — улица в селе Прибужское.
 Улица Карбышева — улица в городе Радомышль.
 Улица Карбышева — улица в Раздельная.
 Улица Карбышева — улица в селе Ротмистровка.
 Улица Карбышева — улица в селе Рукшин.
 Улица Карбышева — улица в пгт. Сальково.
 Улица Карбышева — улица в Сватово.
 Улица Карбышева — улица в Селидово.
 Улица Карбышева — улица в Славянск.
 Улица Карбышева — улица в Смела.
 Улица Карбышева — улица в пгт. Старая Выжевка.
 Улица Карбышева — улица в Сторожинец.
 Улица Карбышева — улица в селе Тепловка.
 Улица Карбышева — улица в поселке Федоровка.
 Улица Карбышева — улица в Черкассы.
 Улица Карбышева — улица в Чугуев.

Прежние название 

 Улица Карбышева — прежнее название Уютной улицы в Бахмач.
 Улица Карбышева — прежнее название улицы Центральной Рады в Бровары.
 Улица Карбышева — прежнее название Приветливой улицы в Запорожье.
 Улица Карбышева — прежнее название улицы Александра Бардалима в Корсунь-Шевченковский.
 Улица Карбышева — прежнее название Венской улицы в Львов.
 Улица Карбышева — прежнее название Рыночной улицы в Мирноград.
 Улица Карбышева — прежнее название улицы Сечевых стрельцов в Новоград-Волынский.
 Улица Карбышева — прежнее название улицы Центральной Рады в Ровно.
 Улица Генерала Карбышева —  прежнее название улицы Пилипа Орлика в Хмельницкий.
 Улица Карбышева — прежнее название улицы Антона Вариводы в Черновцы.
 Улица Карбышева — прежнее название улицы В. Кучерявого в Шпола.

См. также 
 Бульвар Генерала Карбышева (Москва)